

Ґелзув — село в гміні Джевиця Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Ґелзув — село в гміні Ґоварчув Конецького повіту Свентокшиського воєводства